Балабко Віктор Анатолійович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Балабко Олександр Васильович (* 1955) — український публіцист, прозаїк, поет-пісняр, журналіст.

Примітки